Het seizoen 1936/37 was de 23e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). RC Tirlemont werd winnaar in reeks A en Olympic Club de Charleroi in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1935-36 voor de start van het seizoen:
 RCS Brugeois (voorlaatste) degradeerde na 32 seizoenen in Ere-Afdeling voor het eerst naar 2e nationale.
 R. Berchem Sport (laatste), degradeerde na 2 seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende 4 teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1935-36 voor de start van het seizoen:
 R. Union Hutoise FC (kampioen reeks A) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Olympic Club de Charleroi (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 R. Stade Louvaniste (kampioen reeks C) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 SC Eendracht Aalst (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 28 ploegen werden over twee reeksen van 14 verdeeld:

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1936-37 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1936-37 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1937-38 op het eind van het seizoen:
 RC Tirlemont (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar Ere Afdeling.
 Olympic Club de Charleroi (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar Ere Afdeling.

Degraderende teams
De laatste 2 ploegen van elke reeks degradeerden naar Bevordering 1937-38.  Volgende vier ploegen degradeerden:
 Stade Waremmien FC (voorlaatste reeks A) degradeerde na 5 seizoenen in 2e nationale.
 R. Racing Club de Bruxelles (laatste reeks A) degradeerde na 37 seizoenen in 1e en 2e nationale voor het eerst naar 3e nationale.
 AS Ostendaise (voorlaatste reeks B) degradeerde na 6 seizoenen in 2e nationale. 
 Hoboken SK (laatste reeks B) degradeerde na 6 seizoenen in 2e nationale.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2